Ла Хиралда има више значења:

 Ла Хиралда (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Хиралда (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику